Le Grand Prix mondial 2021 (World Grand Prix en anglais), est un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2021-2022. L'épreuve se déroule du 13 au 19 décembre 2021 à la Coventry Building Society Arena de Coventry, en Angleterre. Elle est organisée par la WPBSA et parrainée par le concessionnaire automobile britannique Cazoo.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Ce tournoi se présente comme la première épreuve de la Coupe Cazoo, un ensemble de trois tournois britanniques inscrits au programme de la saison 2021-2022 de snooker. Il continuera en février 2022 avec le championnat des joueurs et se terminera en mars 2022 avec le championnat du circuit. L'ancien dirigeant de la WPBSA Barry Hearn avait décidé de mettre en place ce trio de tournois afin d'animer la fin de saison à la manière de la FedEx Cup en golf. En effet, le champ des joueurs se réduit au fur et à mesure des tournois : ils sont 32 qualifiés pour ce tournoi, puis 16 pour le championnat des joueurs et seulement 8 pour le championnat du circuit, en se basant sur le classement mondial de la saison en cours.

Judd Trump est le tenant du titre, il avait remporté ce tournoi pour la  fois l'année passée en battant Jack Lisowski en finale, sur le score de 10 manches à 7.

Faits marquants 
La finale est contestée entre Ronnie O'Sullivan et Neil Robertson, qui cherchent tous les deux à remporter ce tournoi pour la deuxième fois. L'australien domine la première session, mais O'Sullivan recolle au score par deux fois et nivelle à 4-4, gagnant la huitième manche alors qu'il avait besoin de deux snookers. Robertson début mieux la session du soir, menant 7-5 à la midsession avec un century de 128 points. O'Sullivan réhausse son niveau de jeu et remporte quatre manches consécutives. Lorsque le score est de 9-8 en faveur de l'anglais, Robertson fait une fausse queue sur la bille noire, laissant l'initiative à O'Sullivan qui réalise un troisième break de 77 points dans cette finale pour s'imposer. Il s'agit de son premier titre depuis le championnat du monde 2020, après cinq finales perdues la saison dernière.

Dotation 
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  tour : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Qualifiés 
Les joueurs qualifiés sont les joueurs ayant remporté le plus de points entre la  épreuve du championnat de la ligue 2021 et l'Open d'Écosse 2021.

Tableau

Finale

Centuries 

 139  Stephen Maguire
 133, 130  Tom Ford
 128, 117, 108, 100  Neil Robertson
 128  Jack Lisowski
 124, 105  Stuart Bingham
 119  Hossein Vafaei
 117  Mark Williams
 114  Mark Allen
 114  Kyren Wilson
 112, 107  Ronnie O'Sullivan
 112, 104  Mark Selby
 111  Yan Bingtao
 106  Jimmy Robertson
 105, 100  Luca Brecel
 101  Zhao Xintong

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Notes et références

Notes

Références 

Grand Prix mondial de snooker
Snooker en Angleterre en 2021
Sport en décembre 2021
Sport à Coventry